Élisabeth d'Autriche (1298-1352), épouse de Ferry IV de Lorraine et fille d'Albert Ier du Saint-Empire.
 Élisabeth de Habsbourg (v. 1435-1505), épouse de Casimir IV de Pologne et fille d'Albert II du Saint-Empire.
 Élisabeth d'Autriche (1526-1545), épouse de Sigismond II de Pologne et fille de Ferdinand Ier du Saint-Empire.
 Élisabeth d'Autriche (1554-1592), épouse de Charles IX de France et fille de Maximilien II du Saint-Empire.
Marie-Élisabeth d'Autriche (1680-1741), gouverneure des Pays-Bas autrichiens, fille de Léopold  du Saint-Empire et d'Éléonore de Neubourg.
Marie-Élisabeth d'Autriche (1737-1740), fille de François  du Saint-Empire et de Marie-Thérèse d'Autriche.
Marie-Élisabeth de Habsbourg-Lorraine (1743-1808), abbesse du chapitre des Dames nobles d'Innsbruck, fille de François  du Saint-Empire et de Marie-Thérèse d'Autriche.
Élisabeth de Habsbourg-Hongrie (1831-1903), fille du palatin de Hongrie Joseph de Habsbourg-Lorraine et de Dorothée de Wurtemberg, épouse de Ferdinand-Charles-Victor d'Autriche-Este puis de Charles-Ferdinand d'Autriche-Teschen.
Élisabeth de Wittelsbach (1837-1898), alias « Sissi », épouse de François-Joseph Ier d'Autriche.
Élisabeth de Habsbourg-Lorraine (1878-1960), fille de Charles-Louis d'Autriche et de Marie-Thérèse de Bragance, épouse d'Aloïs de Liechtenstein.
Élisabeth-Marie d'Autriche (1883-1963), enfant unique de Rodolphe d'Autriche et de Stéphanie de Belgique, épouse d'Othon de Windisch-Graetz puis de Leopold Petznek.
Élisabeth-Françoise de Habsbourg-Toscane (1892-1930), fille aînée de François-Salvator de Habsbourg-Toscane et de Marie-Valérie d'Autriche.
Élisabeth d'Autriche (1922-1993), plus jeune fille de Charles Ier, dernier empereur d'Autriche, et de Zita de Bourbon-Parme.

Homonymie dynastique